

Localidades 

 Igé (Orne)
 Igé (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos